Saki (schrijver), een pseudoniem van Hector Hugh Munro
Saki (Estland), een plaats in Estland, gemeente Rõuge
Saki (Krim), een stad en stadsrayon op de Krim
Saki's, een geslacht van primaten
Şəki (stad), een stad in Azerbeidzjan
Şəki (district), een district in Azerbeidzjan
Oroku Saki, een figuur uit de serie Teenage Mutant Ninja Turtles
Rayon Saki, een rayon op de Krim
Sake (meervoud: saki), een Japanse alcoholische drank.